

FS / RFI 
 Stazione di San Lorenzo della ferrovia della Val Pusteria
 Stazione di Roma San Lorenzo, stazione merci adiacente a Roma Termini
 Stazione di Palermo San Lorenzo della ferrovia Palermo-Trapani
 Stazione di Marina di San Lorenzo della ferrovia Jonica

Dismesse
 Stazione di San Lorenzo (Santa Margherita Ligure) della ferrovia Genova-Pisa
 Stazione di San Lorenzo-Cipressa della ferrovia Genova-Ventimiglia

Altri gestori 
 Stazione di San Lorenzo (SFV) della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone